Anthriscus chaerophyllus är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Anthriscus chaerophyllus ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
chaerophyllus